Damsdorf ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland 
 Damsdorf, Gemeinde im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein
 Damsdorf (Kloster Lehnin), Ortsteil der brandenburgischen Gemeinde Kloster Lehnin
 Damsdorf (Steinreich), Gemeindeteil der brandenburgischen Gemeinde Steinreich
 Damsdorf (Ludwigsfelde), Wüstung und Gründungskolonie der brandenburgischen Stadt Ludwigsfelde
in Polen
 Niezabyszewo (ehemals Damsdorf im Landkreis Bütow, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Bytów
 Damianowice (ehemals Damsdorf im Landkreis Breslau, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Kobierzyce
 Damianowo (ehemals Damsdorf im Landkreis Striegau, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Udanin

Damsdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Karl von Richthofen-Damsdorf (1842–1916), deutscher Regierungsbeamter